Panek oder Pánek ist der Familienname folgender Personen:

 Aneta Panek (* 1976), polnische Filmemacherin und Performancekünstlerin
 Björn Alexander Panek (* 1976), deutscher Koch
 Czesław Panek (1954–2016), polnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Hermann Panek (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Jaroslav Pánek (* 1947), tschechischer Historiker
 Kazimierz Panek (1873–1935), polnischer Hygieniker, Physiologe und Veterinärmediziner
 Norbert Panek (* 1954), deutscher Landschaftsgärtner und Autor
 Richard Panek, US-amerikanischer Journalist und Autor
 Sabine Panek, deutsche Filmeditorin

Pánek ist der Name folgender Unternehmen:

 B. Pánek, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller